RSS ( — обогащённая сводка сайта) — семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и т. п. Информация из различных источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена пользователю в удобном для него виде специальными программами-агрегаторами или-сервисами, такими как: NewsAlloy, FeedBucket и другими.

В разных версиях аббревиатура RSS имела разные расшифровки:

 Rich Site Summary (RSS 0.9x) — обогащённая сводка сайта;
 RDF Site Summary (RSS 0.9 и 1.0) — сводка сайта с применением инфраструктуры описания ресурсов;
 Really Simple Syndication (RSS 2.x) — очень простое распространение.

Использование 
Обычно с помощью RSS 2.0 даётся краткое описание новой информации, появившейся на сайте, и ссылка на её полную версию. Интернет-ресурс в формате RSS называется RSS-каналом, RSS-лентой или клиенты и интернет-пейджеры умеют работать с RSS-лентами, среди них Safari, Maxthon, Miranda, Mozilla Firefox (до Firefox 63), Mozilla Thunderbird, Opera, Opera Mini, Microsoft Internet Explorer (начиная с 7-й версии), Yandex Browser, Vivaldi (с версии 4.0). Кроме того, существуют специализированные приложения (RSS-агрегаторы), собирающие и обрабатывающие информацию RSS-каналов.

История формата 
Основная идея реорганизации информации о веб-сайтах относится ещё к 1995 году, когда Ramanathan V. Guha и другие разработчики из исследовательской лаборатории Apple Computer разработали Метаконтент Framework. Разработка же того, что впоследствии стало известно как RSS, началась ещё в 1997 году. Первую известность эта технология получила, когда компания Netscape использовала её для наполнения каналов своего портала Netcenter. Вскоре эта технология уже использовалась для трансляции контента на многих новостных сайтах — в том числе таких, как BBC, CNET, CNN, Disney, Forbes, Wired, Red Herring, Slashdot, ZDNet и многих других. Первой открытой официальной версией RSS стала версия 0.90. Формат был основан на RDF (Resource Description Framework — стандарт схемы описания источников) и многим показался слишком сложным, и тогда Netscape представила его упрощённую версию — 0.91. В 2000 году произошло разделение формата:
 группа разработчиков из списка рассылки «RSS-DEV» предложила формат RSS 1.0, который был основан на стандартах XML и RDF организации W3C. Расширения формата предлагалось делать через модули расширений, описываемые в своих пространствах имён. Так как проект использует уже существующие стандарты, рассматривается его использование в рамках технологии Semantic Web.
 Дейв Вайнер, работающий в компании «UserLand Software», опубликовал спецификацию RSS 0.92, которая является развитием версии 0.91 и ориентируется на тех пользователей, которым RDF-описание показалось излишне сложным. Вайнер смог популяризовать свою разработку среди многих изданий (в том числе «The New York Times») и придумал свою расшифровку аббревиатуры — Really Simple Syndication (очень простое приобретение информации). Дальнейшим развитием этой ветки стал формат RSS 2.0, который тоже поддерживает расширения с помощью модулей, лежащих в своих пространствах имён.

5 июня 2006 года появился конкурент RSS — формат Atom.

5 января 2006 года с сайта my.netscape.com был удален файл rss-0.91.dtd, ссылки на который были размещены в большом количестве трансляций формата RSS версии 0.91. Это событие привело к сбою некоторых онлайновых и офлайновых агрегаторов, так как потоки, ссылающиеся на этот DTD, стали неправильными.

Несовместимость 
Из-за существования нескольких различных версий формата RSS-каналов программы-агрегаторы должны уметь работать со всеми вариантами, что создаёт некоторые трудности их разработчикам.

Проблемы совместимости возникают также при вставке в RSS-описания небольших HTML-фрагментов, которые в одних случаях оформляются как CDATA-узлы, а в других — как HTML-кодированные PCDATA-узлы. Существуют проблемы с различными форматами представления дат и метаданных, таких как частота обновления.

Браузером Chrome на Android не поддерживается (поддерживается браузером Opera Mini на Java и Android), зато он поддерживает push (то есть RSS со стороны мобильных устройств поддерживают нормально старые мобильные телефоны типа Nokia 2323c-2 с браузером Opera Mini 4-х версий).

Пример файла RSS 1.0 
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

 <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/news.rss">
   <title>XML.com</title>
   <link>http://xml.com/pub</link>
   <description>
     XML.com features a rich mix of information and services 
     for the XML community.
   </description>
   <image rdf:resource="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif" />
   <items>
     <rdf:Seq>
       <rdf:li resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html" />
       <rdf:li resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html" />
     </rdf:Seq>
   </items>
   <textinput rdf:resource="http://search.xml.com" />
 </channel>

 <image rdf:about="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif">
   <title>XML.com</title>
   <link>http://www.xml.com</link>
   <url>http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif</url>
 </image>

 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html">
   <title>Processing Inclusions with XSLT</title>
   <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link>
   <description>
    Processing document inclusions with general XML tools can be 
    problematic. This article proposes a way of preserving inclusion 
    information through SAX-based processing.
   </description>
 </item>

 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html">
   <title>Putting RDF to Work</title>
   <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html</link>
   <description>
    Tool and API support for the Resource Description Framework 
    is slowly coming of age. Edd Dumbill takes a look at RDFDB, 
    one of the most exciting new RDF toolkits.
   </description>
 </item>

 <textinput rdf:about="http://search.xml.com">
   <title>Search XML.com</title>
   <description>Search XML.com's XML collection</description>
   <name>s</name>
   <link>http://search.xml.com</link>
 </textinput>
</rdf:RDF>

См. также 
 Семантическая паутина
 JSON Feed
 FeedSync
 OPML

Технология Push 
 Atom

Примечания

Ссылки 

 RSS 0.90 Specification 
 RSS 0.91 Specification 
 RSS 1.0 Specifications
 RSS 2.0 Specification 
 RSS-просмотрщик 

 
Форматы данных
Стандарты на основе XML